Young (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Young (Australië), de hoofdplaats van de Young Shire Council, in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Young (inslagkrater), inslagkrater op de Maan vernoemd naar Thomas
Young (plaats), een plaats in Uruguay
Young (rivier in West-Australië)
Young, een merknaam van motorfietsmerk Mohawk

Personen
Alan Young, een Engels-Amerikaans acteur
Andrew Young, een Britse langlaufer
Angus Young, een Australische gitarist
Ashley Young, een Engels-Jamaicaans voetballer
Eric Young, een Welshe voetballer
Kevin Young, een Engelse voetballer 
Lester Young, een Amerikaanse saxofonist
Loretta Young, een Amerikaanse actrice
Malcolm Young, een Australische gitarist
Michael W. Young, een Amerikaans bioloog en Nobellaureaat
Neil Young, een Canadese zanger
Paul Young, een Britse popmuzikant
Philip Young, een Amerikaanse ambassadeur
Sheila Young, een Amerikaanse langebaanschaatsster
Thomas Young, een Britse natuurkundige
John Young, een Amerikaanse astronaut